Dirk Bogarde (1921 - 1999), acteur britannique ;
 Winston Bogarde (né en 1970), footballeur néerlandais.
Patronyme anglais
Patronyme néerlandais